Mood Swings – album degli Harem Scarem del 1991
 Mood Swings – album di Koby Israelite del 2005
 Mood Swings – album degli Small Sins del 2007
 Mood Swings – singolo di A Boogie wit da Hoodie del 2019
 Mood Swings – singolo di Pop Smoke del 2020